Schwenten ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Schwenten, Kreis Grünberg, Niederschlesien, seit 1945: Świętno, Dorf im Powiat Wolsztyński, Woiwodschaft Großpolen
 Schwenten, bis 1938 Ogonken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Ogonki (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schwenten, Kreis Graudenz, Westpreußen, seit 1945: Święte (Łasin), Dorf im Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Schwenten, Kreis Schwetz, Westpreußen, seit 1945: Święte (Świecie), Dorf im Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Siehe auch:
 Schwenden